Kazimierz Franciszek Czarnkowski, né entre 1613 et 1617 à Łęczyca en Pologne et mort en 1656 à Poznań, est un membre de la haute aristocratie polonaise (szlachcic), sénateur du royaume de Pologne et gouverneur de la place de Poznań. Il figure dans l'ascendance de familles actuellement régnantes ou ayant régné.

Biographie 
Selon Adam Boniecki, les origines de la famille Czarnkowski sont incertaines en raison de la grande quantité de documents contrefaits. L'historien ne met cependant pas en doute l'appartenance à la noblesse de cette ancienne maison qui tire son nom du fief familial de Czarnkow, dans la voïvodie de Grande-Pologne.

Kazimierz Franciszek Czarnkowski est colonel de la voïvodie de Grande-Pologne. En 1646, il est revêtu de la dignité de castellan de Poznań, c'est-à-dire gouverneur de la place forte et sénateur du royaume de Pologne.

Il est connu pour avoir fait construire, dans la première moitié du , un imposant château de style baroque à Biala. Passé par les femmes dans le patrimoine des Leszczyński, cet édifice est ensuite habité par les plus grandes familles de Pologne et d'Allemagne : les Poniatowski, les Radoliński, les von Moltke et les ducs de Saxe-Altenburg. Il est aujourd'hui détruit.

Lignage 
Kazimierz Franciszek Czarnkowski se marie en premières noces à la princesse Konstancja Lubomirska le  à Cracovie, en secondes noces à Anna Konstancja Wejher vers 1650.

De sa première union, naît Adam Uriel Czarnkowski, grand-père de Catherine Opalińska, future femme de Stanislas Leszczyński et mère de Marie Leszczyńska, reine de France. Par cette descendance et les alliances ultérieures de la maison de France, Kazimierz Franciszek Czarnkowski apparaît aujourd'hui dans les généalogies de nombreuses maisons royales européennes, régnantes ou ayant régné. Il est ainsi l'aïeul à la  de l'actuel roi Felipe  d'Espagne.

Arbre généalogique des Opaliński-Czarnkowski

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1613
Naissance dans la voïvodie de Łódź
Décès en 1656
Kazimierz Franciszek
Personnalité polonaise du XVIIe siècle
Militaire polonais